Der Kanton Joigny ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sens, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort ist Joigny. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Julien Ortega (vormals UMP, später DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Joigny die zehn Gemeinden Béon, Cézy, Champlay, Chamvres, Joigny, Looze, Paroy-sur-Tholon, Saint-Aubin-sur-Yonne, Villecien und Villevallier. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 140 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8919.

Joigny